Ferdinand II van Aragón (1452–1516), koning van Sicilië (1471–1516), koning van Castilië samen met zijn vrouw Isabella (1474–1504, als Ferdinand V), koning van Aragón (1479–1516), koning van Napels (1504–1516, als Ferdinand III).
 Ferdinand II van León(1137-1188), koning van León.
 Ferdinand II van Napels (1469-1496), koning van Napels (1495-1496)
 Ferdinand II van Tirol (1529-1595) (ook Ferdinand II van Tirol), aartshertog van Oostenrijk (1564–1595), graaf van Tirol.
 Keizer Ferdinand II (1578–1637, ook Ferdinand II van Oostenrijk), aartshertog van Oostenrijk en koning van Bohemen (1617–1619 en 1620–1637), koning van Hongarije (1618–1625), keizer van het Heilige Roomse Rijk (1619–1637).
 Ferdinando II de' Medici (1610–1670), tweede groothertog van Toscane (1621–1670).
 Ferdinand II der Beide Siciliën (1810–1859), koning der Beide Siciliën (1830-1859)
 Ferdinand II van Portugal, koning-gemaal van Portugal (1816–1885).
 Ferdinand II van Bragança (1430-1483), hertog van Bragança (1478-1483)
 Ferdinand II van Aumale (1238-1260), graaf van Aumale (1252-1260)